Дикштейн — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Дикштейн, Григорий Ефимович (род. 1936) — русский поэт, бард.
 Дикштейн, Екатерина Александровна (1913—2005) — советский патологоанатом.
 Дикштейн, Самуэль (1851—1939) — польский математик, историк науки и педагог.
 Дикштейн, Шимон (1858—1884) — польский биолог, участник марксистского движения.
 Дикштейн, Самуэль (конгрессмен) (1885 — 1954) — американский политик.
 Дикштейн (Дайкан), Палтиэль (1885—1969) — российский и израильский правовед, лауреат Премии Израиля.